Almodôvar (em português) ou Almodóvar (em ) podem referir-se a:

Portugal
Almodôvar — município do Distrito de Beja
Almodôvar (vila) — vila da freguesia e do município de Almodôvar
Almodôvar (freguesia)

Espanha
Pedro Almodóvar — cineasta
Almodóvar del Río — município da província de Córdova
Almodóvar del Campo — município da província de Ciudad Real

Desambiguações de topônimos